Autodromo Nazionale di Monza je motoristický okruh situován v královském parku v Monze, poblíž Milána.

Trať od roku 1950 

 Délka okruhu 6 300 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:53.200 Juan Manuel Fangio/1951
 Rekord v závodě – 1:56.500 Giuseppe Farina/1951

Trať od roku 1955 

 Délka okruhu 10 000 m
 Rekord v kvalifikaci – 2:42.600 Juan Manuel Fangio/1956
 Rekord v závodě – 	2:45.500 Stirling Moss/1956

Trať od roku 1957 

 Délka okruhu 5 750 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:39.700 Stirling Moss/1959
 Rekord v závodě – 1:42.900 Phil Hill/1959

Trať od roku 1960 

 Délka okruhu 10 000 m
 Rekord v kvalifikaci – 2:41.400 Phil Hill/1960
 Rekord v závodě – 2:43.600 Phil Hill/1960

Trať od roku 1962 

 Délka okruhu 5 750 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:22.400 Chris Amon/1971
 Rekord v závodě – 1:23.800 Henri Pescarolo/1971

Trať od roku 1972 

 Délka okruhu 5 775 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:34.800 Ronnie Peterson/1973
 Rekord v závodě – 1:35.300 Jackie Stewart/1973

Trať od roku 1974 

 Délka okruhu 5 780 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:32.240 Niki Lauda/1975
 Rekord v závodě – 1:33.100 Clay Regazzoni/1975

Trať od roku 1976 

 Délka okruhu 5 800 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:21.114 Ayrton Senna/1991
 Rekord v závodě – 1:23.575 Damon Hill/1993

Trať v roce 1994 

 Délka okruhu 5 800 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:23.844 Jean Alesi/1994
 Rekord v závodě – 1:25.930 Damon Hill/1994

Trať od roku 1995 

 Délka okruhu 5 770 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:22.432 Mika Häkkinen/1999
 Rekord v závodě – 1:24.808 David Coulthard/1997

Trať od roku 2000 

 Délka okruhu 5 793 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:18.887 Lewis Hamilton/2020
 Rekord v závodě – 1:21.046 Rubens Barrichello/2004

Externí odkazy 
 
 Autodromo Nazionale di Monza
 Historie a statistiky
 Klopené zatáčky na Monze

Monza
Motoristické závodní okruhy v Itálii
Sport v Monze
Postaveno v Itálii 1922
Sportovní zařízení v Lombardii